Исаак Михайлович Заромский (1897—1938) — советский политический, государственный деятель.

Биография 
Исаак Михайлович Заромский (Мороз) родился в 1897 году в городе Бобруйске Минской губернии Российской империи в семье слесаря-кустаря. Еврей. Член Объединенной еврейской социалистической рабочей партии в 1917 году, Еврейской коммунистической рабочей партии в марте-мае 1919 года, Коммунистической партии с 1919 года.

В 1918 году окончил 2 курса юридического факультета Новороссийского государственного университета в Одессе.

В 1918—1919 годах сотрудник редакции «Рабочей газеты», секретарь правления профсоюза металлистов и деревообделочников в г. Александровске Екатеринбургской губернии.

В 1919—1920 годах сотрудник политического отдела 4-й армии в городах Саратов, Пугачев, заведующий отделом губисполкома в г. Уральске.

10.1920-10.1922 — Нарком труда Киргизской (Казахской) АССР и одновременно представитель Казахстана на переговорах о присоединении казахских областей Туркестанской АССР к КАССР.

1921 — председатель и член президиума Центральной комиссии помощи голодающим.

С 14 января по сентябрь 1922 года — председатель Малого Совнаркома Киргизской (Казахской) АССР. 

Выехал из Казахстана в октябре 1922 г.

1922—1925 — заведующий отделом труда крайисполкома в г. Ростове-на-Дону.

1925—1930 — заместитель заведующего отделом Наркомата труда СССР, редактор журнала «Вопросы труда» в г. Москве.

1930—1935 — заместитель управляющего «Кузбасстроем», управляющий «Стандартстроем», управляющий отделением Коммунального банка СССР в г. Новосибирске.

1935—1937 — председатель областной плановой комиссии Ойротской автономной области в г. Ойрот-Туре .

Арестован 13 июля 1937 года. Дело прекращено в мае 1938 года в связи со смертью от рака печени. Реабилитирован в ноябре 1958 года.

Член КирЦИКа и его Президиума.

Ссылки 
 Наркомы Казахстана, 1920—1946 гг: биографический справочник / Сост. М. Х. Жакыпов, А. С. Зулкашева, А. Н. Ипмагамбетова, Е. В. Чиликова.-Алматы: Издательство «Арыс», 2007, С.164
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая энциклопедия. — Алматы, 2008. С.474.

Народные комиссары Казахской АССР
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР